The Taming of the Shrew is een toneelstuk van William Shakespeare. De titel kan ook verwijzen naar een van de volgende filmadaptaties:
The Taming of the Shrew (1908), korte film van D.W. Griffith met Florence Lawrence en Arthur V. Johnson
The Taming of the Shrew (1929) van Sam Taylor met Mary Pickford en Richard Fairbanks
The Taming of the Shrew (1967) van Franco Zeffirelli met Elizabeth Taylor en Richard Burton
The Taming of the Shrew (1976), televisiefilm van Kirk Browning
The Taming of the Shrew (1980), televisiefilm van Jonathan Miller met Simon Chandler